

Personnalités 

 Berthe Bady (1868-1921), actrice française ;
 Sultan Ould Bady, chef djihadiste malien ;
 Yves Bady-Dahdah (né en 1942), peintre, photographe et écrivain français.

Lieux 

 Bady Bassitt, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo.